Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel AIG Japan Open) van 2001 vond plaats van 1 tot en met 7 oktober 2001 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 27e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2001. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Julie Halard-Decugis was haar titel niet komen verdedigen – eind 2000 had zij het beroeps­tennis vaarwel gezegd.

Het eerste reekshoofd, Monica Seles uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Thaise Tamarine Tanasugarn in twee sets. Seles wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Japan op haar naam te schrij­ven. Het was haar 50e WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Julie Halard-Decugis en Corina Morariu hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Alle geplaatste teams bereikten de halve finale.

Het eerste reekshoofd, Tina Križan en Katarina Srebotnik, werd in de halve finale uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Liezel Huber en Rachel McQuillan won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Janet Lee en Wynne Prakusya in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Australische McQuillan vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Japan 2001
Japan